Muntanyes:
 La Talaia: cim dels municipis de Bellprat i Santa Maria de Miralles (Anoia)
 La Talaia: cim del municipi de la Llacuna (Anoia)
 La Talaia: cim dels municipis dels Omellons i Vinaixa (Garrigues)
 La Talaia: cim del municipi de Tivissa (Ribera d'Ebre)
 La Talaia (Castellet i la Gornal): cim dels municipis de Castellet i la Gornal (Alt Penedès) i Vilanova i la Geltrú (Garraf)
 La Talaia del Montmell o Puig de la Talaia: cim del municipi d'El Montmell (Baix Penedès)
 la Talaia (Sant Martí Sarroca): cim del municipi de Sant Martí Sarroca (Alt Penedès)
 Entitats de població:
 La Talaia (Rupià), nucli de població de Rupià, al Baix Empordà
 Premsa:
La Talaia, revista religiosa dels Testimonis de Jehovà
 Edificis:
Can Modolell de la Torre o La Talaia, torre de defensa de l'Hospitalet de Llobregat.